Aleksandr Abramovič Krejn (1883-1951) – compositore e insegnante russo
 Mark Krejn (1907-1979) – matematico sovietico